Le 'château de Reichenstein peut faire référence à :

 Le château de Reichenstein à Riquewihr (Haut-Rhin) ;
 Le château de Reichenstein à Kientzheim (Haut-Rhin) ;
 Le château Reichenstein à Trechtingshausen (Rhénanie-Palatinat) ;
 Le Burg Reichenstein à Arlesheim.

Reichenstein